Ella, malajziai énekes
 Ella, családnév és női keresztnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Ella (Kentucky)
 Ella (Oregon)
 Ella (Pennsylvania)
 Ella (Wisconsin)
 Srí Lanka
 Ella (Uva)
Zene
 Ella, Ella Fitzgerald-album
 Ella, Juan Gabriel-album
 Ella, José Alfredo Jiménez-dal